«Подлинный Вермеер» (; также «Ван Мегерен»,  — «Настоящий Вермеер») — биографическая драма 2016 года голландского режиссёра Рудольфа ван ден Берга. Он был включён в число 11 фильмов, которые могли бы представлять Нидерланды на 89-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» в номинации Лучший фильм на иностранном языке, но в итоге уступил это право ленте «Тонио» режиссёра Паулы ван дер Уст.

Сюжет 
Хан ван Меегерен — нидерландский живописец, портретист, один из известнейших фальсификаторов XX века, прославившийся подделкой картин художников XVII века Яна Вермеера и Питера де Хоха.

В ролях 
 Ерун Шпиценбергер — Хан ван Меегерен
 Лизе Ферин — Йоланка Лакатос
 Рёланд Фернхут — Тео ван дер Пас
 Порги Франссен — Абрахам Бредиус
 Деви Рейс — Анна ван Меегерен
 Мингус Дагелет — Йак ван Меегерен
 Раймонд Тири — прокурор
 Клод Гумберт — Герман Геринг

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы 2016 года
Фильмы на нидерландском языке
Фильмы-драмы Нидерландов
Фильмы-биографии о художниках
Фильмы Рудольфа Ван ден Берга
Фильмы о Нидерландах
Исторические фильмы Нидерландов
Фильмы Бельгии 2016 года